Andreas Isaksson – calciatore svedese
 Kjell Isaksson – atleta svedese
 Maria Isaksson – schermitrice svedese
 Ulla Isaksson – scrittrice svedese